Amerigo Fontani – attore italiano
 Francesco Fontani – filologo, archeologo, numismatico e storico dell'arte italiano
 Voltolino Fontani – pittore italiano